Heisenberg to niemieckie nazwisko. Najbardziej znane osoby noszące to nazwisko to:
 August Heisenberg (1869–1930) − niemiecki historyk i bizantynolog, ojciec Wernera
 Werner Heisenberg (1901–1976) − niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla, ojciec m.in. Johena i Martina.
 Johen Heisenberg (ur. 1939) – niemiecki fizyk jądrowy
 Martin Heisenberg (ur. 1940) − niemiecki neurobiolog i genetyk.
 Valeria Heisenberg (ur. 1969) − niemiecka artystka.
 Benjamin Heisenberg (ur. 1974) − niemiecki reżyser i scenarzysta.
 Walter White – postać fikcyjna z serialu Breaking Bad, używająca pseudonimu Heisenberg.